

Източници 

 Свет, Я. М., История открытия и исследования Австралии и Океании, М., 1966
 Historical Dictionary of the Discovery and Exploration of the Pacific Islands 

Соломони